Ourcq – fiume francese, affluente di destra della Marna
 Canale dell'Ourcq – canale navigabile del bacino parigino
 Stazione di Ourcq – stazione della metropolitana di Parigi sulla linea 5
 Battaglia dell'Ourcq – scontro durante la prima guerra mondiale tra francesi e tedeschi